ЛЭМЗ:
 Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ) —  завод в Петербурге.
 Лианозовский электромеханический завод (ЛЭМЗ) — завод в Москве.